El término OSI puede referirse a:
 Open System Interconnection (Modelo de interconexión de sistemas abiertos), que es la propuesta que hizo la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) para estandarizar la interconexión de sistemas abiertos.
 Open Source Initiative, la organización dedicada a la promoción del software de código abierto.
 OSI, el grupo de metal progresivo de los Estados Unidos.
 Organización Socialista Internacional de Puerto Rico.
 Origin Systems Inc., la empresa de videojuegos estadounidense.
 Aeropuerto de Osijek (Croacia) en su código IATA.
 Oficina de Seguridad del Internauta, del Gobierno de España, para la provisión de seguridad en Internet.
 Oficina Scout Interamericana, de la Organización Mundial del Movimiento Scout
 OSI, siglas de la Oficina de Investigaciones Especiales del gobierno de los Estados Unidos.